Majesty, antic nom del grup musical Metal Force
 Majesty (motocicleta), marca de motocicletes fabricades a Anglaterra de 1978 a 1984
 Her Majesty, cançó de The Beatles
 Her Majesty's Theatre, teatre del West End, a Londres
 Supreme Majesty, grup musical de Suècia